

Astronomia 
 9240 Nassau – asteroide della fascia principale
 Cratere Nassau – cratere lunare

Geografia 
 Bahamas
 Nassau – capitale 
 Germania
 Nassau – città della Renania-Palatinato
 Isole Cook
 Nassau – atollo 
 Paesi Bassi
 Baarle-Nassau – comune del Brabante Settentrionale
 Stati Uniti d'America
 Nassau – città della Contea di Lac qui Parle, Minnesota 
 Nassau – città della Contea di Rensselaer, New York
 Suriname
 Nassau Berg – montagna del Massiccio della Guiana

Storia 
 Nassau – antico stato tedesco 
 Casato di Nassau – dinastia aristocratica europea

Pagine correlate 
 Contea di Nassau